Граф (1760) Алекса́ндр Бори́сович Бутурли́н (, Москва — , Москва) — русский военачальник из рода Бутурлиных, генерал-фельдмаршал (1756), московский градоначальник.

Биография 
Сын погибшего в 1708 году капитана гвардии Бориса Ивановича Бутурлина, внук боярина Ивана Васильевича Бутурлина.

После гибели отца воспитывался его старшим братом, Петром Ивановичем Бутурлиным (больше известном как «князь-папа» устроенного Петром I «Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора»).

В 1714 году был записан солдатом в гвардию, с 1716 по 1720 год обучался во вновь учреждённой морской академии, где преподавались науки, необходимые для мореплавания, фехтование и некоторые иностранные языки.

В 1720 году Бутурлин взят был Петром I в денщики, и в этом звании сопутствовал государю в походах против шведов и персов и участвовал в некоторых сражениях. Он пользовался доверием Петра, который доверял ему исполнение самых секретных поручений.

При Екатерине I Бутурлин пожалован был в гоф-юнкеры, потом в камер-юнкеры и наконец в камергеры цесаревны Елисаветы (любовником которой он слыл), а при Петре II, будучи уже кавалером ордена Святого Александра Невского, произведён был в генерал-майоры армии и в унтер-лейтенанты кавалергардского корпуса. Но вскоре, вследствие ссоры с любимцем Петра II, князем И. Долгоруковым, Бутурлин был удалён в воинскую часть, расквартированную в Малороссии.

В 1731−1733 годах участвовал в разных сражениях с закавказскими народами. В 1735 году был назначен смоленским губернатором.

В 1738 году под начальством Миниха служил в армии, действовавшей против турок; потом до 1739 включительно охранял Малороссию, а по прекращении военных действий вступил опять в должность смоленского губернатора.

Анна Леопольдовна в 1740 году произвела его в генерал-кригскомиссары и генерал-лейтенанты, а императрица Елизавета назначила его в 1741 году главным правителем Малороссии; затем, по случаю войны с Швецией, в 1742 году поручила ему начальство над войсками, расположенными в Эстляндии, Лифляндии и Великих Луках, произвела в генерал-аншефы (1742)

С 1742 года сенатор и московский генерал-губернатор (большей частью жил в Санкт-Петербурге).

В 1747 году Бутурлин получил звание генерал-адъютанта, в 1749 году — чин подполковника лейб-гвардии Преображенского полка, через два года получил орден Святого апостола Андрея Первозванного, а в 1756 году — фельдмаршальский жезл, с повелением присутствовать в конференции министров.

В 1760 году Бутурлин с потомством возведён в графское Российской империи достоинство.

Это было время Семилетней войны. Главнокомандующий Салтыков был болен, и в армии, действовавшей против Фридриха, произошло много упущений и послаблений. Силезия, где он стоял, была разорена, жители разогнаны, и нашей армии трудно было продовольствоваться.

Главнокомандующим на место Салтыкова назначен был Бутурлин. Статный, как отзываются о нём современники, красивый, даже хорошо образованный, Бутурлин мог быть, однако, скорее ловким придворным, может быть администратором, чем полководцем.

Сохранился характерный анекдот, что великий князь Павел Петрович, тогда 6-летний ребёнок, сказал окружавшим его про Бутурлина, когда последний явился во дворец, перед отъездом в армию, откланяться государыне: «Пётр Семёнович (то есть Салтыков) поехал мир делать, и мира не сделал, — а этот теперь, конечно, ни мира, ни войны не сделает». Предсказание это сбылось. Излишняя осторожность Бутурлина, натянутые отношения с австрийским главнокомандующим Дауном давали явный перевес Фридриху. Бутурлин объяснял эту осторожность, граничившую с трусостью, тем, что он щадит солдат. Императрица отвечала на это, что она всегда рекомендовала щадить их, но считает непозволительным это там, где выгодно действовать, и явно выражала неудовольствие, узнав стороной, что прусский генерал Платен пробрался в Польшу и истребил некоторые магазины, заведённые Бутурлиным. «Король прусский, — писала она, — такие бесславные и оскорбительные оружию нашему толкования рассеет, что оныя, наконец, у многих дворов худую импрессию произвести могут».

С восшествием на престол Петра III Бутурлин был отозван из армии и вновь назначен генерал-губернатором в Москву. Екатерина II пожаловала ему грамоту с прописанием в ней всей его службы и наград, а также шпагу, осыпанную бриллиантами.

Александр Борисович Бутурлин скончался в городе Москве 30 августа 1767 года и был погребён в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.

Семья 

Был дважды женат:
 жена с 1720-х годов княжна Анна Михайловна Голицына (1699—1727), дочь фельдмаршала М. М. Голицына.
 жена с 1730 года княжна Екатерина Борисовна Куракина (1703—1772), дочь князя Б. И. Куракина; в 1718 году была невестой графа М. Г. Головкина, об этом браке хлопотал его отец, но безуспешно. Похоронена рядом с мужем в Александро-Невской лавре.
 Пётр Александрович (1734—1789), в крещении Иона, тайный советник, камергер; с 1758 года женат на фрейлине графине Марии Романовне Воронцовой (1738—1765), их дети Дмитрий Бутурлин и Елизавета Дивова.
 Варвара Александровна (1742—1784), с 1763 года замужем за князем Василием Владимировичем Долгоруковым (1738—1782).
 Екатерина Александровна (1750—1811), с 1774 года замужем за князем Юрием Владимировичем Долгоруковым (1740—1830), этот брак долгое время не признавался Синодом. Их дети были записаны на имя Василия Владимировича, а Варвара Александровна даже имитировала беременность (своих детей у неё не было). В 1785 году Долгоруков подал прошение о признании брака и детей законными. В конце концов синод и Екатерина II уважили его просьбу.

Адреса в Москве 

Усадьба на Солянке. В настоящее время является Выявленным объектом культурного наследия.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Донесение графа Александра Бутурлина из Москвы от 6-го февраля 1743 года императрице Елисавете Петровне / Сообщ. Т. И. // Русская старина, 1880. — Т. 29. — № 9. — С.173-174.
 Зерцало непоколебимой веры и многоименитыя добродетели. Граф Александр Борисович Бутурлин, генерал-фельдмаршал. 1704—1767 гг. Эпитафия / Собщ. Н. П. Розанов // Русская старина, 1882. — Т. 35. — № 10. — С. 175—181.
 

 

Выпускники Академии морской гвардии
Денщики Петра I
Участники Семилетней войны
Кавалергарды
Сенаторы Российской империи
Генерал-кригскомиссары
Главы Москвы
Правители Малороссии
Александр Борисович
Фавориты Елизаветы Петровны
Похороненные в Александро-Невской лавре